Telegeusis är ett släkte av skalbaggar. Telegeusis ingår i familjen Telegeusidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Telegeusis